Żerebyliwka (obwód winnicki) – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie mohylowskim, nad Ladową
 Żerebyliwka (obwód żytomierski) – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie nowogrodzkim, nad Tytyżem